Jerzy Popiełuszko – polski kapłan zamordowany przez SB, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Marianna Popiełuszko – matka błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
 Popiełuszko. Wolność jest w nas – film o ks. Jerzym Popiełuszce z 2009 r.